Sun City (Arizona), població a l'estat d'Arizona (Estats Units d'América)
 Sun City West població a l'estat d'Arizona (Estats Units d'América).
 Sun City (Kansas) població a l'estat de Kansas (Estats Units d'América)
